, відомі носії:
 Козлов В'ячеслав Анатолійович (1972) — російський хокеїст
 Козлов В'ячеслав Аркадійович — полковник УДО України, лицар ордена Данила Галицького.